Розан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Розан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда